Adam & Eva ist der Titel der Filme
* Adam & Eva (1996), schwedische Komödie
 Adam & Eva (2003), deutsche Komödie und Neuverfilmung

Siehe auch:
 Adam und Eva (Begriffsklärung)